Tarraguilla o tarraguillo puede referirse al nombre común de dos diferentes plantas

 Dictamnus albus, una especie de planta de la familia Rutaceae; o
 Dictamnus hispanicus, una especie de planta de la familia Rutaceae.